est la formule brute de plusieurs isomères.

 1-chloro-2-propanol, numéro CAS , racémique
 (R)-1-chloro-2-propanol, numéro CAS 
 (S)-1-chloro-2-propanol, numéro CAS 
 2-chloro-1-propanol, numéro CAS , racémique
 (R)-2-chloro-1-propanol, numéro CAS 
 (S)-2-chloro-1-propanol, numéro CAS